Ге́рман Вильге́льмович А́бих (; 11 декабря 1806, Берлин — 2 июля 1886, Грац) — немецкий геолог, естествоиспытатель и путешественник; один из основоположников геологического изучения Кавказа. Изучал ледники, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа и Ирана. Академик (1853) и почётный член (1866) Санкт-Петербургской академии наук.

По словам С. А. Венгерова, Г. Абих «создал геологию Кавказа, до него почти неразработанную».

Биография 
Родился 11 декабря 1806 года в Берлине. По происхождению немец. Отец был горным советником, мать — дочерью химика М. Клапрота и сестрой путешественника и востоковеда Ю. Клапрота.

Окончив курс а брауншвейгской гимназии, изучал естественные науки в Берлинском университете (у А. Гумбольдта — старого друга родителей, К. Риттера, Л. Буха). Окончил университет в 1831 году со степенью доктора философии за диссертацию De Spinello, опубликованную в том же году.

В 1833—1834 годах изучал вулканические области Италии. Не однажды подвергая жизнь опасности, произвёл исследования и наблюдения извержений Везувия, Стромболи и Этны. По результатам экспедиций издал два отчёта, в которых, помимо дара с необыкновенной точностью производить наблюдения, Абих проявил ещё замечательное умение графически изображать геологические явления природы.

В 1842 году переехал в Россию и был назначен профессором минералогии Дерптского университета.

С 1849 года Абих изучал Большой Кавказ: исследовал строение почвы, минеральные богатства, этнографию и историю народов, населяющих Кавказский край, занимается вопросами палеонтологии и гидрогеологии. При обследовании склонов Главного хребта между Эльбрусом и Казбеком, помимо Главной цепи, Абих, вслед за И. А. Гильденштедтом, выявил второй хребет, названный им Боковым.

В том же 1849 году Абих посетил Кавказские Минеральные Воды, где провёл обширные фундаментальные геологические исследования района. В его работе, опубликованной в Кавказском календаре на 1853 год, он дал поэтическое определение рельефа Пятигорья: «Архипелаг скалистых островов». В работе «К геологии Ессентуков» он рекомендовал в качестве неотложной меры провести каптажные работы на существующих источниках и разведать глубоким бурением ещё неизвестный «начальный источник», их питающий. Это увеличило бы количество серно-щелочной воды, № 17, № 4, которой постоянно не хватало. Последующие работы подтвердили эти рекомендации Абиха.

В 1853 году Абих был избран академиком Санкт-Петербургской академии наук.

В 1854 году причислен к Корпусу горных инженеров и поселился на Кавказе. 

В 1859 году в Тифлисе изучал метеорит Ставрополь.

В 1866 году был избран почётным членом Императорской Академии наук.

В 1877 году вместе с женой Аделаидой, дочерью академика Г. Гесса, переехал в Вену, и здесь, несмотря на преклонные годы, ревностно принялся за сведение в одно целое своих тридцатилетних наблюдений. Результатом явились две части напечатанных в 1882 году в Вене «Geologische Forschungen in den Caucasischen Landern» с огромным к ним атласом карт. Третья и четвёртая части этого сочинения были закончены, но в печати престарелому автору уже не суждено было их увидеть.

За три недели до смерти Абих написал завещание, в котором просил, чтобы тело его было перевезено в Готу для сожжения, а пепел развеян на могиле матери в Кобленце.

Скончался  года в городе Грац, Австро-Венгрия (иногда указывают †2 июля по ЭСБЭ).

Кроме трехтомного капитального труда и большого количества прижизненных публикаций Германа Абиха о Кавказе, вдовой ученого, Аделаидой Абих, в 1896 году были изданы в Вене его кавказские письма в двух томах (Adelaide Abich (Hrsg): Aus Kaukasischen Ländern: Reisebriefe. Band 1: Briefe aus den Jahren 1842–1853 an seine Eltern und Geschwister. Band 2: Briefe aus den Jahren 1859–1874 an seine Frau (Аделаида Абих (издатель). Из кавказских стран: Письма путешественника. Том 1: Письма родителям, братьям и сестрам 1842 – 1853 годы; Том 2: Письма жене 1859 – 1874 годы).

Восхождение на Большой Арарат 
2 июля 1840 года на Армянском плоскогорье произошло землетрясение, в результате которого на склоне горы Большой Арарат случился обвал горной породы, льда и снега. Были разрушены монастырь Святого Якова и село Акори, из 2 тысяч жителей которого в живых осталось лишь около 100 человек.

Немецкий исследователь М. Вагнер, посещавший место катастрофы в 1843 и 1844 годах, предположил, что землетрясение и обвал могли сопровождаться извержением лавы и выбросом пара из бокового кратера вулкана.  

Для разрешения вопроса о действительных причинах горного обвала 1840 года Абих решил организовать исследовательскую экспедицию на вершину Большого Арарата.

Весной 1844 года Герман Абих прибыл в Ереван и впервые увидел грандиозный вулканический массив, увенчанный двумя конусами. 5–17 мая  Абих пишет матери: «Сегодня утром я впервые увидел и полчаса рассматривал в подзорную трубу эту одинокую, но неописуемо красивую гору в ее величавом сиянии. Во всем мире не существует ничего прекраснее, чем эта двойная башня великолепной горной натуры. Все вулканические горы, которые мне приходилось видеть до сих пор, бледнеют от ее блеска: Этна тянет на прислужника-вассала, Везувий выглядит незначительным холмиком. Где еще можно найти такое многообразие, такое — при всей соразмерности и упорядоченности — развитие целого? Где еще можно обнаружить подобную гармонию двух горных вершин..? Где еще, кроме Арарата? Может быть, в Андах? Но где еще, кроме Арарата, есть такая священная земля, как эта, откуда ширится во все стороны мир памяти человеческой? У Алагеза? Нигде на белом свете!» 

Первая попытка подняться на  потухший вулкан 19 августа 1844 года оказалась неудачной, — восхождение пришлось отложить из-за начавшейся снежной бури. 

Через год была организована вторая экспедиция на вулкан. Группа восходителей под руководством Германа Абиха, куда входили переводчик Петер Ней, лейтенант Российской армии Соколов и топограф Бугучин, 27 июля 1845 года успешно поднялась на вершину Большого Арарата. 

Позже Абих описал экспедицию в работе «Die Besteigung des Ararat am 29 Juli 1845» (Восхождение на Арарат 29 июля 1845 года), изданной в Берлине в 1849 году.

Вклад в науку 
Большую часть времени своего пребывания в России Абих провёл в постоянных научных путешествиях по странам Кавказа, в горах Армении, в Северной Персии с целью метеорологических и гипсометрических наблюдений, а также исследования строения почвы, минеральных богатств, физической географии, этнографии и истории этих областей. Абих так неутомимо действовал на поприще изучения Кавказа и прилегающих к нему стран, а исследования его настолько выделялись своими научными достоинствами, что в 1853 году он был избран ординарным академиком Санкт-Петербургской академии наук за труды по ориктогнозии и химии минералов.

Одним из первых поставил химические проблемы в петрографии и указал на значение полевых шпатов для изверженных пород.

Библиография

Основные труды 
 «Erläuternde Abbildungen von geologischer Erscheinungen, beobachtet am Vesuv und Aetna 1833 und 1834» (Берлин, 1837) (переведено на фр. яз.)
 «Beschreibung zweiter Apparate zur Beschtimmung der Dampfe der Fumarolen und der in Mineralwassern enthald. Kolensshaure» (Pogg. Anal., XLII, 5)
 «Beitrage zur Kenntniss des Feldspats» (Pogg. Anal., L)
 «Ueber Anorthit, Pseudo-Albit Periklinetc» (Pogg. Anal., L, 1)
 «Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulkanischen Bildungen» (Брауншвейг, 1841);
 «Ueber die geologische Natur des armenischen Hochlandes» (Дерпт, 1843)
 «Sur les ruines d'Ani» 1845
 «Ueber Natronseen auf der Araxes-Ebene» (1846)
 «Geologische Skizzen aus Transcaucasien» (1846)
 «Einige Notizen uber die Orographie von Dagestan» (1847)
 «Auszug aus einem Briefe an I. Fritzsche» (1847)
 «Meteorologische Stationen in Transcaucasien und erste in denselben erhaltene Resultate» (1848)
 «Die Besteigung des Ararat am 29/Iuli 1845» (1849)
 «Meteorologische Beobachtungen im Transcaucasien» (1850)
 «Ueber die Soda der Araxes-Ebene in Armenien» (1850)
 «Ueber einen in der Nahe von Tula stattgefundenen Erdfall» (1854)
 «Sur les derniers tremblements de terre dans la Perse septentrionale et dans le Caucase» (1855)
 Ueber ein schwefelreiches Tufgestein in der Thalebene von Dyadin (1855)
 «Vergleichende chemische Untersuchungen der Wasser des Caspischen Meeres, Urmia und Van See's» (1856)
 «Tremblement du terre observe a Tebriz en septembre» (1856)
 «Ueber das Steinsalz und seine geologische Stellung im russischen Armenien» (1857)
 «Ueber die neue geologische Karte von Europa von Andre Dumont» (1857)
 «Vergleichende geologische Grundzuge der Kaukasischen, Armenischen und Nordpersischen Gebirge. Prodromus einer Geolgie der Kaukasischen Lander»
 «Ueber die Erscheinungen brennenden Gases im Krater Vesuvs im Iuli 1857» (1858)
 «Ueber Manganerze in Transcaucasien» (1858)
 «Beitrage zur Palaontologie des asiatischen Russlands» (1859)
 «Bericht an die physikalisch-mathematische Classe der Kaiserlische Akademie der Wissenschaften» (1859)
 «Aus einem Briefe an den bestandigen Secretar» (1859)
 «Extrait d'une lettre a M. Baer» (1859)
 «Ueber einen bei Stawropol gefallenen Meteorstein» (1860)
 «Extrait d'une lettre a M. Fritzsche sur un voyage au Dagestan» (1860)
 «Sur la structure et la geologie du Daghestan» (1862)
 «Ueber eine im Caspischen Meere ersch enene Insel nebst Beitragen zur Kenntniss der Schlammvulkane der caspischen Region» (1863)
 «Einleitende Grundzuge der Geologie der Halbinseln Kertsch und Taman» (1865)
 «Beitrage zur geol. Kenntniss der Thermalquellen in Kaukasischen Landern» (Tiflis, 1865, 595 стр.)
 «Zur Geologie des Sudostlichen Kaukasus» (1866)
 Отчёт по исследованию месторождений нефти в Закавказском крае и на Таманском полуострове (Тифлис, 1867, 56 стр.)
 «Ueber das Vorkommen des brenbaren Kohlenwasserstoff in den Gasgemengen der Kaukasischen Thermen» (1867)
 «Geologische Beobachtungen auf Reisen in den Gebirgsländern zwischen Kur u. Araxes» (Санкт-Петербург, 1868)
 «Geologische-Eorschungen in den kaukas. Ländern» (I т., Вена, 1878),
 «Ueber krystallinischen Hagel im unteren Kaukasus» (Вена, 1879).
 Геология Армянского нагорья. Западная часть…, [б. м.], 1899.

Награды 
 Константиновская медаль (1882)

Память 
В честь Г. В. Абиха были названы:
 Абихит — минерал арсенохальцит — мышьяково-кислая окись меди.
Ископаемые животные:
 Aralocardia abichiana Romanowsky, 1890 — двустворчатый моллюск, средний палеоген Средней Азии.
 Cyprina abichi Katscharava, 1952 — двустворчатый моллюск, средний палеоген Грузии.
 Inoceramus abichi Djanelidze, 1942 — двустворчатый моллюск, верхний мел Грузии.
 Trigonia abichi Anthula, 1899 — двустворчатый моллюск, нижний мел Кавказа.
 Venerupis abichi Andrussow, 1885 — двустворчатый моллюск, неоген Грузии.
 Acanthohoplites abichi Anthula, 1899 — головоногий моллюск, нижний мел Северного Кавказа, Туркмении.
 Cicatrites abichi Anthula, 1899 — головоногий моллюск, нижний мел Кавказа.
 Partschiceras abichi Uhlig, 1892 — головоногий моллюск, средняя юра Кавказа.
В Музее землеведения МГУ (на 24 этаже Главного здания) установлен бюст Г. В. Абиха.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Галкин А. И. Геологу нужна планета: Исполнилось 200 лет со дня рождения Германа Абиха — немца, подарившего России знания о нефтяных «складах» // Форум. 2007. № 1 (53) январь. С. 18.

Ссылки 
 Биография и библиография Г. Абиха  

Геологи Германии
Геологи Российской империи
Геологи XIX века
Почётные члены Петербургской академии наук
Выпускники Берлинского университета
Члены Прусской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук